Тагино — деревня в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Яковлевского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Бандала. 
Уличная сеть представлена одним объектом: Широкая улица. 

Географическое положение: в 11 километрах от районного центра — посёлка городского типа Змиёвка, в 29 километрах от областного центра — города Орёл и в 348 километрах от столицы — Москвы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)